

Anthroponyme 
Arsan est le nom de famille de
 Emmanuelle Arsan (1932 - 2005), femme écrivain
  (1899 - 1970), juge turc.

Nom de divinité 
Arsan Duolai est une divinité Yakoutes.

Acronyme 
 ARSAN est l'acronyme de l'Association pour la recherche scientifique en Afrique noire.

Homophones 
 Daniel Arsand (né en 1950), écrivain et éditeur
 Arsans, ville française (Franche-Comté)

Homonymie de patronyme